Великая Черниговка () — село относится к Станично-Луганскому району Луганской области Украины.

История 
Слобода Больше-Черниговская являлась центром Больше-Черниговской волости Старобельского уезда Харьковской губернии Российской империи.

Население по переписи 2001 года составляло 1460 человек.

В июне 2019 года была образована Великочерниговская ОТГ в результате объединения двух сельских советов.

Местный совет 
93611, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Велика Чернігівка, вул. Робоча, 1

Ссылки 
 

Населённые пункты Станично-Луганского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании